White Noise (« bruit blanc » en français) peut désigner :
 le titre original du film La Voix des morts de Geoffrey Sax sorti en 2005 ;
 White Noise, un groupe de musique électronique britannique ;
 White Noise, une chanson de Disclosure sortie en 2013 ;
 White Noise, un film américain de Noah Baumbach sorti en 2022.